

Acronimi 
 Copa João Havelange, edizione del 2000 del campionato brasiliano di calcio

Codici 
 cjh – codice ISO 639-3 della lingua upper chehalis